Zacatelco (stad) - stad in Mexico, hoofdplaats van onderstaande gemeente
 Zacatelco (gemeente) - gemeente in Mexico